Caroline Lind – canottiera statunitense
 Caroline Lind – cantante danese